Australian Open 2009 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 19 stycznia–1 lutego na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Była to 97. edycja rozgrywek.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Rosjanka Marija Szarapowa i Serb Novak Đoković.

Szarapowa nie wzięła udziału w turnieju z powodu kontuzji ramienia. Pod jej nieobecność najlepsza okazała się Amerykanka Serena Williams, zdobywając tym samym dziesiąty tytuł wielkoszlemowy w singlu, a czwarty w Australii (poprzednie 2003, 2005 i 2007). W finale pokonała reprezentantkę Rosji Dinarę Safinę. Williams razem z siostrą Venus wywalczyła również tytuł w deblu.

Obrońca tytułu w singlu mężczyzn Novak Đoković nie sprostał w ćwierćfinale Amerykaninowi Andy'emu Roddickowi.
Tytuł w grze pojedynczej mężczyzn wywalczył Hiszpan Rafael Nadal, który w trwającym 4 godziny i 23 minuty finale pokonał Szwajcara Rogera Federera. Było to pierwsze zwycięstwo Nadala w turnieju wielkoszlemowym na nawierzchni twardej. Nadal został również pierwszym Hiszpanem, który wygrał w Melbourne.

Półfinał Rafaela Nadala z jego rodakiem Fernando Verdasco trwał 5 godzin i 14 minut i był najdłuższym pojedynkiem w historii Australian Open.

Podczas tej edycji Australian Open rozegrano 20 pięciosetowych pojedynków w singlu mężczyzn, najwięcej od 1988 roku.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Rezygnacje 
  Marija Szarapowa zrezygnowała z udziału w turnieju z powodu kontuzji ramienia.
  Katarina Srebotnik nie wzięła udziału w zawodach przez kontuzję ścięgna Achillesa.
  Li Na odwołała swój udział w imprezie wskutek urazu kolana.
  Lindsay Davenport wycofała się z turnieju z powodu ciąży.
  Nikołaj Dawydienko nie wystąpił w Melbourne z powodu kontuzji pięty.
  Nicolas Kiefer zrezygnował z udziału w turnieju z powodu kontuzji kostki.

Obrońcy tytułów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open 2009